El título Memorias de una geisha puede hacer referencia a:

 Memorias de una "geisha": novela publicada en 1940 de la escritora española Concha Linares-Becerra.
 Memorias de una geisha: novela publicada en 1997 del escritor estadounidense Arthur Golden.
 Memorias de una geisha: película estrenada en el 2005, producida por Steven Spielberg y dirigida por Rob Marshall; basada en la novela de Arthur Golden.